Jakow Etinger ist der Name folgender Personen:

* Jakow Giljarijewitsch Etinger (1887–1951), russischer Kardiologe
 Jakow Jakowlewitsch Etinger (1929–2014), russischer Wirtschaftswissenschaftler und Historiker